Sheila pour les enfants est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 1974.

Liste des titres 

 Le sifflet des copains
 Ouki kouki
 Les jolies choses
 La chorale
 La famille
 Le folklore américain
 Vous les copains...
 Pamela
 L'ami de mon enfance
 Impossible n'est pas français

Production 
 33 tours / LP 25cm Stéréo  Philips 6461030 sorti en 1974

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1974
Album de musique pour enfants
Album publié par Philips Records